Нуръял — название населённых пунктов в России:

 Нуръял — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Нуръял — деревня в Моркинском районе Марий Эл.